Rio Pinhão ist der Name eines Flusses 

in Brasilien:

 Rio Pinhão (Jordão): linker Nebenfluss des Rio Jordão im Süden von Paraná

in Portugal

 Rio Pinhão (Douro): rechter Nebenfluss des Duero im Norden Portugals